Noworossijsk – radziecki okręt
 (2520) Novorossijsk – planetoida
 Noworosyjsk